

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 6, w tytm 5 podstawowych
 Witków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów 
 Witków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Jaworzyna Śląska 
 Witków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Czarny Bór 
 Witków – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów 
 Witków – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Szprotawa 
 Witków – osada wsi Chrzanowo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce

Miejscowości w Czechach i na Ukrainie 
 Vítkov (niem. Wigstadtl, pol. Witków) – miasto w Czechach, w kraju morawsko-śląskim
 Witków – dawna wieś w obwodzie lwowskim
 Witków – wieś w obwodzie rówieńskim

Zobacz też 
 Witkowo

Linki zewnętrzne